Флаг городского округа город Га́лич Костромской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 февраля 2003 года как флаг муниципального образования «Город Галич Костромской области» (после муниципальной реформы — муниципальное образование городской округ город Галич Костромской области) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1224.

Флаг составлен на основании герба города Галича, по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 

Флаг города Галича представляет собой прямоугольное полотнище соотношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравные полосы; верхнюю красную в 3/4 полотнища, воспроизводящую в центре жёлтые фигуры из герба города: трофей в виде лат, надетых на завершённое крестом древко развевающейся вправо малой хоругви, из-за которых возникают десять знамён по пять с каждой стороны, и над ними слева секира остриём вправо; и нижнюю белую в 1/4 полотнища, воспроизводящую жёлтые литавры, барабаны и барабанные палочки.

Обоснование символики 
Композиция флага (все фигуры — трофей, хоругвь, знамёна, крест, секира, литавры, барабаны и барабанные палочки; цвета — красный, белый, жёлтый) говорит о богатой событиями жизни одного из древнейших в России города Галича.

Впервые город упоминается в 1238 году как «Галич Мерский» и представлял собой небольшую русскую крепостцу на земле язычников, поскольку был основан на земле финно-угорского племени меря.

Со времени правления суздальского князя Юрия Долгорукого город становится одним из главных укреплённых мест в лесном Заволжье. Город имел мощные укрепления и неоднократно выдерживал штурмы и осады.

В XIII веке Галич — центр Галич-Мерьского княжества, первым князем которого был брат Александра Невского — князь Константин Ярославич, основавший династию галичских князей.

В начале второй половины XIV века Галич был присоединен к Москве.

В XVI веке Галич становится средоточием всей торговли Костромской земли: из него в Европу и Азию шли меха, а в Россию — хлеб и фрукты.

Галич — родина митрополита Московского Филиппа, Павла Обдорского, Макария Унженского, основавшего в 1439 году на реке Унже Желтоводский монастырь, и Паисия Галичского, игумена, затем архимандрита Паисиева-Успенского монастыря на берегу Галичского озера.

Белый цвет символизирует веру, чистоту, искренность, чистосердечность, благородство, откровенность.

Жёлтый цвет символизирует верховенство, величие, уважение, великолепие, богатство.

Красный цвет символизирует право, силу, любовь, мужество, храбрость.

Примечания 

Галич (Костромская область)
Флаги с изображением секиры